Encinas de Esgueva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Encinas de Esgueva (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Encinas de Esgueva (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar